Klinger:
 Bertoldo Klinger (1884, Rio Grande  1969, Rio de Janeiro), um militar brasileiro
 Francisco Klinger Carvalho (* 1966, Óbidos), um escultor brasileiro
 Marino Klinger (Salazar) (1936, Buenaventura  1975, Santiago de Cáli), um futebolista colombiano
 Max Klinger (1857, Leipzig  1920, Großjena, Naumburg/Saale), um pintor simbolista, escultor, e artista gráfico alemão
 22369 Klinger (asteróide 22369), um asteróide da cintura principal

Clinger 
 Marino Clinger (Toledo Neto) (* 1933, Manhuaçu), um médico e político brasileiro